PBN steht für:
 Performance Based Navigation, eine Technologie zur Reduzierung von Emissionen und zur Erhöhung der Effizienz im Flugverkehr
 Portable Bridge Notation, ein Dateiformat zum Datenaustausch von Bridgespielen zwischen verschiedenen Computerprogrammen
 Phenyl-β-naphthylamin, ein aromatisches und stickstoffhaltiges Antioxidans
 parabrachial nucleus, einen Nucleus (ZNS); siehe Nucleus parabrachialis
 Consolidated PBN-1 Nomad, Version der Consolidated PBY, US-amerikanisches Seeaufklärungsflugzeug
 Porto Amboim Airport (IATA-Code), Flughafen von Porto Amboim, Provinz Cuanza Sul, Angola
 Private Blog Network, eine Art Linkfarm zur Suchmaschinen-Optimierung

pBN steht für
 Pyrolytisches Bornitrid, eine Bor-Stickstoff-Verbindung; siehe Bornitrid#Pyrolytisches Bornitrid

Pbn steht für:
 einen Probanden oder mehrere Probanden, in der Experimentalpsychologie ein Begriff für Teilnehmer einer Untersuchung

pbn steht für:
 Kpasam (ISO-639-3-Code), Adamaua-Sprache in Nigeria

Abkürzung